Union européenne :
 Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951-1967)
 En Côte d'Ivoire :
 Haute Autorité de la communication audiovisuelle
 En France :
 Haute Autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986)
 Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011)
 Haute Autorité de santé (2005-)
 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (2010-)
 Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (2013-)
 Au Maroc :
 Haute Autorité de la communication audiovisuelle (2002-)
 En Tunisie :
 Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle